L’expression objet sexuel, introduite par Esteban Solis, désigne en psychanalyse le fait de considérer une personne, une partie d’une personne ou un élément quelconque comme un simple objet permettant d’assouvir des pulsions ou besoins sexuels, d’en faire une « chose » uniquement représentée comme permettant de satisfaire ses propres besoins.

L’expression fut ensuite reprise en sociologie, notamment dans les études sur les rapports hommes-femmes, pour les cas où l’objet est une femme qui devient ainsi une « femme objet ». Robert Poulin, dans une analyse sur la sexualisation de la publicité et sa tendance à mettre en œuvre la sexualité de façon de plus en plus banalisée, indique que .

Références 

Concept de psychanalyse